Prochanow ist der Name von

 Alexander Andrejewitsch Prochanow (* 1938), russischer Schriftsteller
 Iwan Stepanowitsch Prochanow (1869–1935), russischer Ingenieur und Theologe; gilt als der Begründer der Evangeliumschristen
 Jaroslaw Iwanowitsch Prochanow (1902–1965), russischer Botaniker